Mardin (provincie), een provincie van Turkije
Mardin (district), district in deze provincie 
Mardin (stad), de hoofdstad van deze provincie
Luchthaven Mardin, een Turkse luchthaven
mardin (duif), een duivenras

Personen
Arif Mardin, een Amerikaanse muziekproducent